Фелден може бити:

 Фелден (Филс), општина у округу Ландсхут, у њемачкој покрајини Баварска
 Фелден (Пегниц), град у округу Нирнбергер Ланд, у њемачкој покрајини Баварска
 Фелден ам Вертерзе